Oliver Zaugg (Lachen, Schwyz kanton, 1981. május 9. –) svájci profi kerékpáros. Jelenleg a Team Leopard-Trek versenyzője. 2011-ben megnyerte a Giro di Lombardiát.

Sikerei 

2004
 Giro d’Italia
 47., Összetett versenyben

2007
 Vuelta Espana
 15., Összetett versenyben
 5., 9. szakasz

2008
 Vuelta Espana
 11., Összetett versenyben
 7., 8. szakasz
 7., 12. szakasz

2009
 Vuelta Espana
 70., Összetett versenyben
 Országúti világbajnokság, mezőnyverseny
 28. hely

2010
 Vuelta Espana
 51., Összetett versenyben
 2., 1. szakasz (Csapatidőfutam)

2011
 Vuelta Espana
 6., 13. szakasz
 Giro di Lombardia
 1. hely

Külső hivatkozások 
 Életrajza a cyclingarchives.com oldalon

Svájci kerékpárosok
1981-ben született személyek
Élő személyek